Duben steht für:
 Duben, Ortsteil der Stadt Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 deutsche Bezeichnung der tschechischen Gemeinde Dubné
 Großer Duben, Bergbach im Rajon Sambir, Oblast Lwiw, Ukraine
 der Name eines Berges im Rajon Sambir, Oblast Lwiw, Ukraine, in dem der o. g. Bach entspringt

Duben ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Duben, österreichisch-tschechischer römisch-katholischer Priester und Politiker
 Marek Dubeň, slowakischer Fußballspieler
 Miroslav Duben, tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Düben (Begriffsklärung)